El término Henri Wallon, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

a Henri-Alexandre Wallon (1812-1904), historiador y hombre de Estado francés;
a Henri Wallon (1879-1962), psicólogo y político francés, nieto del anterior.